Gerardo Roxas ist der Name folgender Personen:

* Gerardo Roxas senior (1925–1982), philippinischer Politiker, siehe Gerry M. Roxas
 Gerardo Roxas junior (1960–1993), philippinischer Politiker